Новоникольск— деревня  в Большеулуйском районе Красноярского края, административный центр  Новоникольского сельсовета.

География 
Находится  примерно в  10 километрах по прямой на восток-северо-восток от районного центра села Большой Улуй.

Климат 
Климат резко континентальный, с продолжительной морозной зимой и коротким тёплым летом. Средняя температура воздуха самого тёплого месяца (июля) составляет 17,9 °C; самого холодного (января) — −18,2 °C. Продолжительность безморозного периода составляет в среднем 105 дней. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 474 мм, из которых 341 мм выпадает в период с апреля по октябрь.

История
Ново-Никольск основан на рубеже XIX и XX веков как переселенческий участок «Избушечная падь». Упоминается с 1894 года. Церковь построена в 1910 году. Между 1910 и 1912 годами участок переименовали в Новоникольское. На 01.01.1911г. здесь проживало 585 человек.

Население 
Постоянное население составляло 195 человек в 2002 году (92% русские),  150 в 2010.

Примечания 

Населённые пункты Большеулуйского района